Це список шведських військових літальних апаратів з моменту початку їх використання. Не гарантовано, що цей список буде актуальним, уточненим або повним. Окремо позначено літальні апарати, що досі знаходяться на службі.

Перші літальні апарати

Перші повітряні кулі Армії та Флоту

Перші літаки Флоту
(Авіаційний корпус став окремою організацією у 1915 році.)

Перші літаки Армії 
(Авіаційний корпус став окремою організацією у 1915 році.)

Повітряні сили (1926–40)
Створені в липні 1926 року.

Винищувачі (Jakt)

Бомбардувальники (Bomb), торпедоносці (Torped) та штурмовики (Attack)

Розвідувальні (Spaning)

Транспортні (Transport)

Навчальні (Skol) та навчально-бойові (Övning)

Експериментальні/прототипи/проекти (Prov)

Інші
Не використовувалися повітряними силами

Планери
G = Glidflygplan "glider"
Se = Segelflygplan, "soarer" (sailplane),
Lg = Lastglidare, "transport glider"

Система позначень після 1940 року
(Літальні апарати, що досі знаходяться на службі позначені світло-зеленим кольором.)

Основний перелік

Гелікоптери (Helikopter)

Флот

Армія

Спільне вертолітне крило
Гелікоптери, що прийняті на службу після реорганізації у 1998 році.

Всі вище перераховані активні вертольоти, були об'єднані в цей підрозділ.

Безпілотні літальні апарати

Див. також
 Збройні сили Швеції
 Повітряні сили Швеції
 Шведська Армія
 Військово-морські сили Швеції

Примітки

Посилання

 Позначення військових літаків Швеції
 Військова авіація Швеції
 World air forces: Швеція

Швеція